Liiga 2017/2018 byla 43. sezónou nejvyšší finské hokejové soutěže.

Týmy

Tabulka základní části

Playoff

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Statistika SM-liigy 2017/2018

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v roce 2018
Sport ve Finsku v roce 2017
Sport ve Finsku v roce 2018